Rödluvan kan syfta på:

 Rödluvan – en europeisk saga
 Rödluvan (roman) – en roman från 1986 av den finlandssvenska författaren Märta Tikkanen
 Rödluvan (opera) – en sagoopera för barn i två akter (tre tablåer) med musik av César Cui komponerad 1911
 Rödluvan (äpple) – en äppelsort som 2005 utsågs till landskapsäpple för Jämtland
 Lilla rödluvan – den första dramatiska bearbetning av berättelsen från 1800 av Ludwig Tieck En tragedi om den lilla Rödluvans liv och död